Artasiras (tal vez antiguo persa *Arta-sura-) es un antiguo nombre persa. Puede referirse a:
Artasiras de Hicarnia, padre de Artabano;
Artasiras, general de Darío II.